Феррон:

В географии 
 Азе-ле-Феррон (Azay-le-Ferron) — коммуна во Франции.
 Нюре-ле-Феррон (Nuret-le-Ferron) — коммуна во Франции.

Фамилия 
 Феррон, Даниэль (род. 1980) — андоррский футболист, защитник.
 Феррон, Теофиль (1830—1894) — французский генерал и министр.
 Феррон, Фабрицио (род. 1965) — итальянский футболист, вратарь.
 Феррон, Хорди (род. 1978) — испанский футболист, защитник.

См. также 
 Фэррен